Péter András (1840–1916) földbirtokos
 Péter András (1903–1944) művészettörténész
 Péter András (1944) kenus, edző